Vilhena Esporte Clube ou simplesmente VEC, fundado no dia 3 de junho de 1991 sediado na cidade de Vilhena, é hoje um dos mais expressivos clubes de futebol profissional de campo do estado de Rondônia. O VEC é o segundo maior campeão do Campeonato Rondoniense com 5 títulos. Atualmente, está licenciado de competições oficiais da FRF (Federação rondoniense de Futebol) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

História 
Suas cores são vermelho, azul e branco. O clube é conhecido no estado inteiro como "VEC", e seus torcedores são chamados de "Lobos do Cerrado".

Com seus 5 títulos estaduais, conquistados em 2005, 2009, 2010, 2013 e 2014. O VEC é hoje o clube com a maior média de torcedores por jogo no estado de Rondônia.

O VEC começou sua saga nos estaduais com modestos times montados a partir dos jogadores pratas da casa (Edmar, Tostão, Juliano, Raudilei, Gildo, Anselmo, Paulo Léreas, Aires, Caverinha, Antonio José,  Zé Roberto, Cisão). De contratações de nome, o primeiro foi o goleiro Ronald Lage, que veio do futebol Paraense, Mineiro e Capixabano e na sua época os treinos aconteciam de madrugada, às 4h30 da manhã, pelo fato dos outros jogadores trabalharem durante o dia.

Visto com desconfiança pelo treinador que cobrava um rendimento antes do raiar do sol, teve que provar em campo sua competência. Ronald atuou na primeira partida das histórias de Copa do Brasil defendendo o Paysandu (PA), diante do Flamengo (RJ) no Maracanã. Hoje ele é comentarista esportivo em Porto Velho da Rede TV Rondônia e tem a Escolinha R1, que atuou pelo Estado na Copa São Paulo.

Outro destaque é o meia Miro, que foi um dos heróis do time na subida de rendimento até a  primeira conquista de estadual diante o Ji-Paraná F.C., sendo lembrado até hoje. Miro passou pela extinta Ulbra-RO e foi tachado de traidor. Na volta ao clube se redimiu com a torcida e hoje está longe dos gramados profissionais.

O ex-goleiro do Vasco da Gama, Grêmio e outros times grandes, Mazzaropi  foi treinador do VEC com objetivo de levar o time do cerrado ao BI campeonato e a cobiçada vaga na série C do campeonato brasileiro, já no segundo semestre. Porém sua passagem pelo VEC não foi muito feliz. Após a derrota para o Genus foi confirmada a sua saída, o motivo pode ter sido os resultados não satisfatórios. Em 3 jogos realizados, o time conseguiu uma vitória, um empate e uma derrota.

O goleiro Rocha atuou na equipe até 2011, foi um dos destaques do time, juntamente com o zagueiro Adelar, que são praticamente patrimônios do time de Vilhena.
A partir daí começa a era do técnico Ivair Censi, que chegou de forma folclórica pela sua atuação enérgica fora dos gramados.

A competência foi apresentada com os resultados obtidos e hoje o experiente técnico, que foi jogador por grandes clubes do Paraná, retorna ao VEC depois de uma importante conquista no Paraná com o time do Belleti "Cascavel" e comanda o Lobo do Cerrado em 2010.

Em 2012 o VEC o disputou o Campeonato Rondoniense , terminando a primeira fase em primeiro lugar, com apenas uma derrota, mas perdeu na semifinal para o Ji-Paraná que se consagrou campeão ganhando do Espigão na final.

Retrospecto no Campeonato Estadual
Desde 2005 o Vilhena vem acumulando bons resultados no campeonato estadual que disputa ano a ano. De lá para cá, foram cinco títulos (2005, 2009, 2010, 2013 e 2014), dois vice-campeonatos (2006 e 2008) e três terceiro lugares (2007, 2011 e 2012).

O primeiro título estadual em 2005

O primeiro título veio em [2005], vencendo o maior vencedor de campeonatos profissionais do estado, o Ji-Paraná. Depois de perder no "Biancão" por 2 a 1, o Vilhena decidiu no Portal da Amazônia com apoio da torcida. O Lobo do Cerrado venceu o Ji-Parná pelo placar de 4 a 2 e levou a taça, a comemoração promoveu uma carreata pelas principais ruas da cidade de Vilhena.

Neste ano o time era comando por Yonai da Luz, três vezes campeão em Rondônia. Em campo o Lobo enchia os olhos de quem acompanhava os jogos, com jogadas rápidas e toque de bola envolvente que sempre terminava em gols dos atacantes Jorge Efrain e Ednaldo.

No elenco desse ano ainda tinha como titular o goleiro Rocha, zagueiro Flavio Camaçari, escolhido melhor do campeonato, Simônio e o meio-campista Miro.

Segundo título em 2009

Depois de chegar a dois vice-campeonatos e um terceiro lugar o time do sul de Rondônia voltou a vencer o campeonato em 2009. O título veio depois de um campeonato cheio de altos e baixos.

No primeiro jogo da final contra o Genus de Porto Velho uma derrota por 2 a 1. A partida foi de baixo de muita chuva no estádio Aluízio Ferreira na capital. No jogo de volta e nos domínios o Lobo não deu chance à equipe do Genus, vitória por 4 a 1, com estádio Portal da Amazônia completamente lotado.

Tri-campeão

Em 2010 o time era praticamente o mesmo do ano anterior, reforçado com algumas peças que fizeram a diferença ao longo da temporada.

Desta vez a final era contra o Ariquemes, time do Vale do Jamari, que o VEC já havia vencido na primeira fase da competição. Animada pela primeira final do Ariquemes a torcida local foi em massa ao estádio Gentil Valério, mas as lembranças não foram boas para o time da casa.

Mesmo e menor número com dificuldades para chegar até Ariquemes (um torcedor do VEC morreu durante a viagem), a torcida compareceu em bom número. Os dois tempos do jogo foram dominados amplamente pelo lobo que venceu sem maiores dificuldades o adversário por 2 a 1.

Na partida de volta, desta vez no Portal da Amazônia, um susto. Depois de um primeiro tempo espetacular, com o Vilhena pressionando o Ariquemes o Lobo foi para o vestiário com uma vitória parcial de 2 a 1, gols marcados pelo atacante Augusto Cesar e o meia Edilsinho, Cesar Baiano descontou. Na volta, o atacante Souza, fez mais um para o VEC, 3 a 1, ampliando ainda mais a vantagem que na soma dos resultados estava em 5 a 2, depois de algumas substituições por parte do Vilhena, nos quinze minutos finais o Ariquemes foi para cima e desperdiçou várias chances de encostar no placar. O time auriverde ainda teve um gol anulado, que os jogadores reclamaram bastante.
 
Sem se abater em campo o Ariquemes não se importou com a pressão da torcida do Vilhena e conseguiu empatar a partida em 3 a 3. Com o resultado a equipe visitante precisava apenas de mais um gol para decidir o título nos pênaltis. A essas alturas e sem poder de reação o Lobo se segurava a espera do apito final, que veio aos 48 minutos, para delírio da torcida.

Gol 300 
Lobo do Cerrado marcou seu gol de número 300. E, além do recorde, o tricolor conquistou um resultado fundamental no Portal da Amazônia, em duelo que valeu a classificação para as finais do Campeonato Rondoniense: vitória por 2 a 0 contra o Esporte Clube Espigão.

O gol 300 foi marcado por Souza, após cruzamento de Augusto Cézar. Com o tento marcado, Souza alcançou a marca de 22 gols pelo VEC em campeonatos profissionais desde 2008, e é o maior artilheiro da história do VEC.

Competições Nacionais

Copa do Brasil
Neste meio tempo o clube acumulou quatro participações na Copa do Brasil, segundo maior campeonato de futebol do país. Na primeira participação o Vilhena foi eliminado no primeiro jogo pelo Fortaleza-CE ao ser derrotado por 3 a 1 no estádio Portal da Amazônia.

Em 2009 o VEC teve pela frente a Ponte Preta, desta vez foram duas partidas. No primeiro confronto, jogando em casa o Lobo perdeu por 2 a 1 para a Macaca, graças a espetacular atuação do goleiro do time paulista. Aranha fez grandes defesas garantindo a vitória do seu time.

No jogo de volta em Campinas-SP, a diretoria do Vilhena tentou suspender a partida, já que oito jogadores time haviam contraído uma virose. Com a negativa da CBF o time entrou em campo e foi derrotado por 6 a 1, sendo eliminado da competição.

No ano seguinte o Lobo voltou a representar Rondônia na competição nacional. O adversário desta vez era o poderoso Atlético-PR, que desembarcou em Vilhena dizendo que eliminaria o jogo de volta. Mas o furacão conheceu a força do VEC dentro do Portal da Amazônia.

Depois de sair na frente no placar, com um gol de cabeça do zagueiro Rodolfo, o campeão Brasileiro de 2001, viu o “desconhecido” Vilhena empatar a partida e logo em seguida virar o jogo. Depois de muito sufoco do Vilhena, o Atlético “achou” um gol com o volante Chico, decretando o placar final em 2 a 2. Na partida de volta, jogando na Arena da Baixada e abaixo do esperado o VEC foi derrotado por 4 a 0.

Em 2011 o time teve mais uma oportunidade de enfrentar outra tradicional equipe do futebol brasileiro, desta vez o Avaí-SC.

Com o time renovado e comandado pelo jovem treinador Thiago Batizoco, o VEC não jogou bem e foi eliminado logo no primeiro confronto. Em noite inspirada o experiente atacante Willian, com passagens pelo Santos e Grêmio, e o rápido Rafael Coelho, ex-atacante do Vasco, comandaram a vitória por 3 a 0 do time avaíano.

Em 2014, o VEC teve pela frente o Palmeiras.

2006 
A primeira participação em 2006, quando o clube foi eliminado em casa pelo Fortaleza pelo placar de 1 a 3. O gol do Vilhena foi marcado pelo atacante Miro Bahia.

Na ocasião, O VEC levou 5.284 pagantes ao estádio municipal Portal da Amazônia, gerando uma renda de R$ 105.000,00. Recorde de público e renda em toda história do Vilhena Esporte Clube e do estádio Portal da Amazônia.

2009 
Em sua segunda participação, em 2009, o Vilhena recebeu a Ponte Preta e perdeu em casa por 1 a 2. Souza marcou para o Vilhena. No jogo de volta, em Campinas, o VEC foi goleado por 6 a 1. O gol do Vilhena foi marcado pelo jogador pontepretano Edílson, que cabeceou contra as próprias redes. O time do VEC que atuou bem em casa, no entanto, foi acometido por uma virose que afetou 10 jogadores em Campinas (SP), na partida de volta no Estádio Majestoso o que implicou no baixo rendimento do time. A resposta foi dada no Estadual sagrando-se campeão em cima do Genus de Porto Velho.

2010 
Na terceira participação, em 2010, o clube enfrentou o Atlético Paranaense, e empatou em casa por 2 a 2. No jogo de volta, em Curitiba, realizado na Arena da Baixada, a equipe foi goleada por 4 a 0, dando adeus a competição.

2011 
O Vilhena fez a sua quarta participação na Copa do Brasil em 2011. Jogou Contra o Avaí Futebol Clube e perdeu de 3 a 0. A derrota eliminou mais uma vez, o Vilhena da Competição. O jogo levou  1.750 pagantes e uma renda de R$ 28 mil, muito pequena, comparando com os anos anteriores.

2014 
Em 2014, o VEC teve pela frente o Palmeiras. Na primeira partida o VEC segurou bravamente a equipe paulista e contando com o gramado castigado por conta da chuva garantiu a partida de volta ao perder por 1x0. No jogo da volta em 2 de abril, no Estádio do Pacaembu, o Vilhena não resistiu a superioridade do clube paulista, que mesmo jogando com um time praticamente reserva por conta de tantos desfalques, venceu a partida por 2x0 com dois gols do meio campista Bruno César.

Campeonato Brasileiro - Série D
O Vilhena representou o estado de Rondônia por duas vezes na quarta divisão do futebol nacional. A primeira participação foi em 2010 e a mais recente em 2012.

Primeira Participação - 2010 
Na primeira participação em 2010, o time estreou com vitória sobre o Náuas do Acre. Jogando fora de casa, em Mâncio Lima, o VEC bateu o time acriano por 2 a 0.

Na primeira partida no Portal da Amazônia perdeu para o Misto de Cuiabá por 2 a 1. O Lobo foi quem saiu na frente com um gol de falta do meia Robinho ainda no primeiro tempo.

Na etapa final o time não jogou bem e cedeu o empate logo no início. Faltando 10 minutos para o fim da partida veio à virada, 2 a 1 Misto.

O terceiro adversário foi o Vila Aurora também do estado do Mato Grosso. Foram duas partidas seguidas contra o Vila e duas derrotas. Primeiro 2 a 0 em Rondonópolis. A segunda foi por 1 a 0 jogando em Vilhena.

No quinto compromisso vitória por WO contra o Náuas, que já eliminado da competição não veio à Vilhena. No último compromisso, desta vez contra o Misto e nova derrota.

Apesar de pressionar a equipe mistense que jogava em casa no estádio Dutrinha, o VEC perder por 1 a 0 e deu adeus a competição.

Segunda Participação - 2012 
A equipe do Vilhena Esporte Clube conseguiu no ano de 2012, uma classificação histórica para a segunda fase de uma competição nacional, o Campeonato Brasileiro da Série D. A partida que marcou a classificação para a próxima fase, foi a vitória diante do Atlético-AC por 4x0 no estádio Portal da Amazônia. Classificação esta garantida com um jogo de antecedência.

A boa Campanha de 2012 
O ano de 2012 marcava a segunda participação na Série D, estreando em seus domínios o até então desacreditado "VEC" surpreendeu o todo poderoso Clube do Remo do Pará ao golear pelo placar de 4 a 2, ali o time mostrou a que veio desbancando todo o favoritismo da equipe paraense, mas depois da vitória surpreendente veio o balde de água fria, perdeu duas partidas seguidas jogando fora de casa. A primeira derrota foi por 1 a 0 para o Penarol do Amazonas e a segunda jogando em Boa Vista-RR, pelo resultado de 3 a 1 para o Náutico de Roraima.

Mas, se recuperou em seguida com dois jogos seguidos no Portal da Amazônia contra os mesmos adversários. Bateu o Náutico por 3 a 1 e três dias depois o Peñarol por 2 a 1, a solidificação da campanha veio com a quarta vitória conquistada fora de casa contra o Atlético acriano. Depois de ser dominado todo o primeiro tempo pelo Atlético no estádio Arena da Floresta, no segundo tempo o Vilhena reverteu a situação, assim garantindo a vitória com gols de Marcos Cucaú e Cabixi.

No jogo de volta, o Lobo venceu sem maiores dificuldades o próprio Atlético por 4 a 0, e de quebra, garantindo a classificação antecipada para a segunda fase e a liderança do grupo A1. No o último jogo da primeira fase o confronto foi diante do Remo ccm mais de 20 mil pessoas no Mangueirão o Vilhena foi derrotado por 2 a 1.

Oitavas de Final 
Agora na segunda fase e embalado pela melhor campanha de um time de Rondônia na Série D do Brasileirão, o Vilhena recebeu em casa o time de melhor campanha da competição, o Sampaio Corrêa do Maranhão. Em uma partida que aconteceu de baixo de muita chuva, os dois times buscavam a todo o momento a vitória, e foram várias oportunidades desperdiçadas pelos dois lados e o primeiro tempo não saiu do zero. Na etapa final, o jogo continuou no mesmo ritmo, até que o meia atacante Edilsinho acertou um belo chute de fora da área fazendo um belo gol, abrindo o contador a favor do Vilhena.

Tentando buscar o empate o técnico, Flávio Araújo montou o time do Sampaio Corrêa em sistema ofensivo, a pressão deu certo, numa saída errada a defesa perdeu a bola e o rápido atacante Pimentinha empatou o jogo, 1 a 1. O troco veio cinco minutos depois, em cobrança de escanteio a favor do Vilhena, o zagueiro Mário cabeceou para os fundos da rede. A partir daí, o Lobo do Cerrado cadenciou o jogo e só esperava o apito final para comemorar a vitória, mas no último ato do espetáculo, o que era festa virou drama. Aos 46 minutos do segundo tempo em uma bola jogada na área, Mário tentou tirar mas mandou para as próprias redes, gol contra, 2 a 2, e fim de jogo.

No jogo de volta na reinauguração do Castelão, diante de 50 mil pessoas o Vilhena foi pressionado nos primeiro 20 minutos de jogo, até que aos 25  o atacante Cabixi aproveita bobeira da zaga maranhense para encobrir o goleiro, fazendo 1 a 0, e calando a torcida. No segundo tempo o Sampaio não demorou muito para empatar, logo aos dois minutos, Pimentinha deixou o placar igual, 1 a 1 e depois foi questão de tempo para a forte equipe do Maranhão ampliar, e confirmando a goleada sobre o Vilhena por 4 a 1.

Com a derrota o Lobo do Cerrado deu adeus à competição. Já o Sampaio Corrêa seguiu adiante e sagrou-se campeão da quarta divisão do campeonato Brasileiro.

Bom retrospecto no Portal da Amazônia 
Outro retrospecto favorável ao Vilhena e a força que o time tem quando joga em seus domínios, no estádio Portal da Amazônia. A partir do primeiro título, em 2005, foram realizadas 70 partidas oficias pelo Campeonato Estadual, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Foram apenas 10 derrotas, sendo cinco no rondoniense, três na Copa do Brasil e duas na Série D.

Copa Verde 
A Copa Verde de Futebol é uma competição organizada pela CBF criada em 2014 e disputada por clubes de estados com menos tradição no Futebol Nacional. A competição que garante uma vaga para a Copa Sul-Americana conta com participação de equipes do Centro-Oeste (exceto o Estado de Goiás), Norte e Espírito Santo, em partidas eliminatórias em mata-mata.

O Vilhena garantiu a única vaga do Estado de Rondônia por ser o atual campeão estadual e o adversário na primeira fase foi o Mixto, atual vice-campeão mato-grossense. O jogo de ida, em 12 de fevereiro no Portal da Amazônia, terminou com uma goleada de 4x1 para o Vilhena, resultado que trouxe tranquilidade para o jogo da volta. No jogo de volta, oito dias depois, nem a derrota por 2x1 no Estádio Presidente Dutra em Cuiabá tiraria o clube da competição. Classificado para as quartas de final, o Vilhena enfrentaria o Brasiliense.

A primeira partida das quartas de final ocorreu no dia 26 de fevereiro no Estádio Boca do Jacaré, em Brasília. Nesta partida de poucas oportunidades, o Vilhena não conseguiu jogar um bom futebol e acabou derrotado por 1x0, resultado que poderia facilmente virar em seu estádio. A partida de volta, disputada em 9 de março, foi muito diferente do primeiro confronto, com os dois times mais abertos, o jogo foi um festival de gols. Mesmo assim não deu para o Vilhena, novamente derrotado, desta vez por 4x3 a equipe deu adeus a competição nacional.

Títulos

Campanhas de destaque 
  Vice-campeonato Rondoniense: 3 (2006,2008 e 2015)
  Segunda fase da Série D em 2012
  Quartas de final da Copa Verde em 2014

Estatísticas

Participações

Nacionais





Estaduais



Principais jogadores 

  Souza (ex-Santos)
  Clênio (ex-Paraná)
  Miro Bahia (ex-12 de Octubre)

  Marcelo Soares 
  Kukaú
  Joel

  Rocha
  Miro
  Robinho
  Jorge Efrain
  Ednaldo
|}

Principais técnicos 
  Ivair Cenci (ex-Galo Maringá)
  Mazaropi
  Ionay da Luz

Ranking da CBF
O Ranking Nacional de Clubes da CBF, publicado em 13 de dezembro de 2013 mostrou que o Vilhena despencou 10 posições comparado ao ano anterior, saindo do 77º para 87º lugar.
 Posição atual: 87º
Pontuação atual: 654 pontos

Ranking criado pela Confederação Brasileira de Futebol que pontua todos os times do Brasil. (Atualizado em 29-08-2016)

Escudo

Clubes de futebol de Rondônia
Clubes de futebol fundados em 1991
Desporto de Vilhena